Enslingen steht für:

 Enslingen (Adelsgeschlecht), süddeutsches Adelsgeschlecht
 Enslingen (Fremdingen), Ortsteil der Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Enslingen (Untermünkheim), Ortsteil der Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Enslingen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Enslingen († 1406), deutscher Geistlicher, Abt des Klosters Murrhardt
 Konrad von Enslingen († 1344), Abt von Salem und Bischof von Gurk, siehe Konrad von Salmansweiler